Rio das Almas (Goiás) — brasileiro que banha o estado de Goiás
 Rio das Almas (São Paulo) — brasileiro que banha o estado de São Paulo

Desambiguação